Das Wort Randonneur (franz. Wanderer) bezeichnet:

 sportliche Langstreckenradfahrer, siehe Randonneur (Radfahrer)
 einen dem Rennrad-Lenker ähnlichen Fahrradlenker
 ein Reiserad mit Randonneur-Lenker
  allgemein ein Reiserad